Kubok Gagarina –  trofeo assegnato alla squadra vincitrice dei playoff della Kontinental Hockey League
 Polina Gagarina – cantante russa
 Vera Fëdorovna Gagarina – nobildonna russa